USS Olympia ha sido el nombre utilizado por dos buques de la Armada de los Estados Unidos, en honor a la ciudad de Olimpia , Washington]:

 El primer  fue un crucero protegido en servicio entre 1895 y 1922, que participó en combate en la Guerra hispano-estadounidense, y que se conserva como buque museo en Filadelfia.
 El segundo  es un submarino nuclear de ataque, de clase Los Angeles, que entró en servicio en 1984, y que permanece en servicio.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos